Carlo Bergonzi (ok. 1683–1747) – włoski lutnik
 Carlo Bergonzi (1924–2014) – włoski śpiewak operowy, tenor